La Pedrera hace referencia a varios artículos:

Lugares
 La Pedrera (Amazonas), corregimiento departamental en Colombia;
 La Pedrera (Loreto), localidad de la provincia de Ucayali en el Perú;

En Argentina
 Estadio Único de Villa Mercedes, más conocido como La Pedrera, es un estadio de la ciudad de Villa Mercedes.
 Parque La Pedrera, es un parque de la ciudad de Villa Mercedes.

En España
 La Pedrera (Gijón), parroquia española en Asturias;
 Parada de La Pedrera (TRAM Alicante), parada del TRAM Metropolitano de Alicante, España.
 La Casa Milà, edificio de Antoni Gaudí en Barcelona, es conocida también popularmente como La Pedrera;

En Uruguay
 La Pedrera (Cerro Largo), localidad del departamento de Cerro Largo;
 La Pedrera (Rocha), balneario de Uruguay sobre la costa atlántica;
 La Pedrera (Tacuarembó), localidad del departamento de Tacuarembó;